Заболо́тнов — русская фамилия. Известные носители:

Е 
 Заболотнов, Евгений Михайлович — конферансье, артист «Москонцерта». Заслуженный артист России (1999).

П 
 Заболотнов, Пётр Павлович  (1858—1935) — русский врач и учёный-патолог.

Р 
 Заболотнов, Роман Николаевич (род. 1971) — основатель и председатель совета директоров ООО «Монетка»

С 
 Заболотнов, Сергей Валентинович (род. 1963) —  советский пловец, призёр Олимпийских игр.

См. также 
 Заболотный
 Заболотнев